Правда Миткова Кирова е български сценарист.

Биография 
Родена е в София на 2 май 1952 г. През 1975 г. завършва ВГИК, Москва, СССР със специалност кинодраматургия.

Редактор в Студия за игрални филми „Бояна“ (1975 – 1991).

От 1993 г. преподава кинодраматургия в Нов български университет. Преподавател е и в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ (1986 – 1997).

Доцент по кино- и телевизионна драматургия от 2003 г.

Филмография 
Като сценарист:

Като продуцент:

Като редактор, драматург или драматургичен консултант:

Външни препратки 
  
  Правда Кирова в КиноПоиск
 Правда Кирова на сайта на Българската асоциация на филмовите, телевизионните и радио сценаристи
 Правда Кирова в електронния каталог на НБУ

Български сценаристи
Преподаватели в Нов български университет
Преподаватели в НАТФИЗ
Родени в София